Óskar Óskarsson ist der Name folgender Personen:

* Óskar Árni Óskarsson (* 1950), isländischer Schriftsteller 
 Óskar Bjarni Óskarsson, isländischer Handballtrainer